Le sigle TFS peut signifier/désigner :
  ;
 Team Foundation Server, outil Microsoft de gestion des sources ;
 Tramway français standard, un modèle de tramway d’Alstom.